Balance — десятий студійний альбом американської групи Van Halen, який був випущений 24 січня 1995 року.

Композиції 
 The Seventh Seal - 5:18
 Can't Stop Lovin' You - 4:08
 Don't Tell Me (What Love Can Do) - 5:56
 Amsterdam - 4:45
 Big Fat Money - 3:57
 Strung Out - 1:29
 Not Enough - 5:13
 Aftershock - 5:29
 Doin' Time - 1:41
 Baluchitherium - 4:05
 Take Me Back (Déjà Vu) - 4:43
 Feelin' - 6:36
 Crossing Over - 4:49

Джерела 
 Balance  allmusic
 Balance  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Van Halen